TH-Express é um grupo de música eletrônica italiano da década de 1990.

O projeto foi criado a partir da Ramdam Factory (uma casa de discotecas da França), em colaboração com Mauro Farina em 1994. O grupo era composto por Fauve como vocalista e Ramses como rappeur. Assim surgiu (I'm) on your side, com TH Express feat Moe.

Em abril de 1996, o álbum Love 4 Liberty (contendo singles como Luv Luv Luv e Coming Up) é publicado. Em 1997, sai outro single, chamado I'll be your Number One.

Em 1998 é lançado o single Tierra Del Sol.

Em 1999, o remix de (I'm) on your side e Bahia, e foi lançado o single Angel Of Love.

Discografia

Álbums 
 Love 4 Liberty (1996)
 Love 4 Liberty 2002 (Russie) (2002)

Singles 
 Runaway Train (1994)
 (I'm) On Your Side (1994)
 Missing In The Rain (1995)
 Love 4 Liberty (1996)
 I'll Be Your Number One (1996)
 Bahia (Todos Cantares) (1998)
 Tierra Del Sol (1998)
 I'm On Your Side 2000/Bahia 2000 (1999)
 Angel Of Love (1999)
 Love 4 Liberty 2000 (2000)
 Everywhere (HI NRG Remix) (2008)

Bandas da Itália